Felipe de Grecia y Dinamarca (Londres, Reino Unido, 26 de abril de 1986) es el hijo menor de los antiguos reyes de los Helenos, Constantino II y Ana María.

Biografía 
Felipe (en griego: Φίλιππος) nació el 26 de abril de 1986 en el Hospital de St. Mary's, Londres. Es nieto de los Reyes de Grecia, Pablo I y Federica, y de los Reyes de Dinamarca Federico IX e Ingrid, e hijo de los Reyes Constantino II y Ana María de Grecia (nacida Princesa de Dinamarca). Es además sobrino de las reinas Sofía de España y Margarita II de Dinamarca. Tiene cuatro hermanos mayores, Alexia, Pablo, Nicolás y Teodora.

Su bautizo en el año 1986 fue un acontecimiento social en Londres, debido a que los padrinos del príncipe fueron el duque de Edimburgo, el rey Juan Carlos I de España, la princesa Diana de Gales y la infanta Elena de Borbón.

Formación académica 
Hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Helénico de Londres, institución creada por sus padres en 1980. En el año 2002, el príncipe acabó la secundaria e ingreso en la United World College, Nuevo México, una escuela intercultural de reconocido prestigio, en la que permaneció dos años. En el año 2004 el príncipe inicio sus estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, Washington, finalizándolos en el año 2008. Realizó sus prácticas en el área de relaciones públicas en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas y en la actualidad trabaja en una empresa de fondos de cobertura en Nueva York.

Viajes a Grecia 
El príncipe viajó por primera vez a Grecia, tierra de sus padres, en 1992 cuando tenía tan solo 6 años. En dicho viaje visitaron diferentes lugares del país, como por ejemplo el Cementerio de Tatoi, ubicado dentro del Palacio de Tatoi, donde se encuentran enterrados la mayor parte de sus antepasados. En dicho viaje, el protagonismo de la familia real no fue visto con buenos ojos por el gobierno, y tuvieron que abandonar el país.

Otro de los viajes de Felipe a Grecia fue en 2010, a la Isla de Spetses, para la boda de su hermano Nicolás de Grecia.

Apariciones públicas 
El príncipe participa en eventos sociales de la realeza europea y mantiene comunicación constante con las familias reales danesa y española. Sus apariciones públicas son seguidas por la prensa del corazón.

Unas de sus últimas apariciones públicas del año 2013, fue en la boda de la princesa Magdalena de Suecia.

Matrimonio 
El 1 de septiembre de 2020 la Casa Real Griega emitió el siguiente comunicado acerca del compromiso del príncipe con Nina Flohr: 

El 12 de diciembre de 2020 se casó por lo civil en Sankt Moritz, Suiza, con su prometida Nina Nastassja Flohr (nacida el 22 de enero de 1987) en una sencilla ceremonia sin invitados debido a las restricciones de la pandemia por COVID-19. Solo asistieron los padres de cada uno, Constantino de Grecia y Thomas Flohr, que ejercieron de testigos. La madre de Nina, divorciada de su padre, es Katharina Konečný.

El matrimonio celebró el enlace religioso ortodoxo el 23 de octubre de 2021 en la Catedral de la Anunciación de Santa María (Atenas).

Títulos 
 Su Alteza Real el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca (26 de abril de 1986-presente).

Sus títulos reales son reconocidos solo en Dinamarca, y por cortesía por el resto de las casa reinantes.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas griegas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden del Redentor.
  Caballero Gran Cruz de la Real Orden de los Santos Jorge y Constantino.
  Caballero Gran Cruz de la Orden del Fénix.
  Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Jorge I.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Príncipes de Grecia del siglo XXI de la casa de Glücksburg
Personas de Londres